Вадим Васильевич Чернов (1924—2002) — советский учёный и основоположник информационно-измерительных систем ракетно-космической техники, участник создания и запуска  первого в мире искусственного спутника Земли космического аппарата «Спутник-1» (1957), доктор технических наук (1970), профессор (1974), действительный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Биография 
Родился 17 октября 1924 года в Москве.

Образование и начало деятельности 
С 1941 по 1942 год работал на Отделении геолого-географических наук Академии наук СССР в должности лаборанта. С 1942 по 1947 год обучался на самолётостроительном факультете Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе.

В ОКБ-1 и создание ракетно-космической техники 
С 1947 по 1966 год на научно-исследовательской работе в ОКБ-1 НИИ-88 (с 1966 — Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения) под руководством С. П. Королёва, работал в должностях: техника, инженера, руководителя группы и сектора.

Чернов занимался отработкой систем бортовых измерений и проектированием телеметрических систем для первой и второй баллистической оперативно-тактической ракеты «Р-1» и «Р-2» созданных на базе ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон Брауна. Чернов внёс весомый вклад в подготовку и осуществление пусков первого в мире искусственного спутника Земли космического аппарата «Спутник-1», принимал участие в разработке, изготовления и лётно-конструкторских испытаниях первого советского спутника связи «Молния-1». В. В. Чернов участвовал в создании многоместного транспортного пилотируемого космического корабля «Союз» а так же его версий — «Союз 7К-ОК» и «Союз 7К-Т»
.

21 декабря 1957 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «За создание и запуск Первого в мире искусственного спутника Земли» В. В. Чернов был награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

В НИИ измерительной техники 
С 1966 по 1990 год на научно-исследовательской работе в Научно-исследовательский институт измерительной техники (в дальнейшем НПО измерительной техники) в должностях: руководителя теоретического отдела и научно-исследовательского отделения. Чернов занимался исследованиями в области обеспечения измерительными средствами испытаний и наземной и лётной отработки ракетно-космической техники. Чернов был участником создания и испытаний систем телевизионных измерений при отработке ракет-носителей
космических аппаратов и баллистических ракет.

Научно-педагогическая деятельность 
В 1958 году Чернову ВАК СССР без защиты диссертации была присуждена учёная степень кандидат технических наук. В 1970 году он защитил диссертацию на соискание учёной степени доктор технических наук, в 1974 году ему было присвоено учёное звание профессор. Одновременно с основной деятельностью В. В. Чернов занимался и педагогической работой в аэрокосмическом факультете Московского авиационного института имени Серго Орджоникидзе. Чернов избирался действительным членом Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского и Российской инженерной академии имени А. М. Прохорова. В. В. Чернов являлся автором многочисленных свидетельств на изобретения в области ракетно-космической техники.

Смерть 
Скончался 19 января 2002 года в Москве, похоронен на Рогожском кладбище.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (№ 264/38 от 21 декабря 1957 года «За создание и запуск Первого в мире искусственного спутника Земли»)
 Орден «Знак Почёта»
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР

Примечания

Литература 
 Космонавтика и ракетостроение России: биографическая энциклопедия: А—Я / сост.: М. А. Первов. — : Федеральное космическое агентство: Столичная энциклопедия, 2011. — 742 с. — ISBN 978-5-903989-11-9.
 Ракетно-космический наукоград Королёв: энциклопедический справочник / Р. Д. Позамантир. — Королёв: Струченевская О. В., 2018. — 259 с. — ISBN 978-5-905234-12-5.
 В гуще космических событий: люди, события, факты / Аркадий Лоскутов. — Королёв; Мытищи: Изд-во Московского гос. ун-та леса, 2011. — 306 с. — ISBN 978-5-8135-0536-2.
 Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева 1946—1996 / Подгот. А. П. Александров и др. — Королёв: Ракет.-косм. корпорация «Энергия», 1996. — 670 с.
 Черток Б. Е. Ракеты и люди — М: Машиностроение, 1999. — ISBN 5-217-02942-0.
 Королёв: факты и мифы: в 2 т. / Ярослав Голованов. — 2-е изд., доп. и испр. — : Русские Витязи, 2007. — ISBN 978-5-903389-05-6.
 45 лет — полёт нормальный (1966—2011) / Под общей редакцией генерального директора — главного конструктора ОАО «НПО ИТ». — : МКАД, 2011. — 360 с.

Выпускники Московского авиационного института
Преподаватели Московского авиационного института
Похороненные на Рогожском кладбище